św. Kolumba z Sens (257-273) – męczennica
 św. Kolumba z Kordowy (zm. ok. 853) – zakonnica, męczennica
 św. Kolumba Kim Hyo-im (1814-1839) – męczennica koreańska

Zobacz też: Błogosławiona Kolumba